Baggböle äkan syftya på:

Finland
 Baggböle, Pernå – en by i Pernå kommun, Östra Nyland
 Baggböle, Borgå – en by i staden Borgå, Östra Nyland
 Baggböle, Helsingfors stad – en stadsdel i norra Helsingfors

Sverige
 Baggböle, Umeå kommun – en by i Umeå kommun
 Baggböle sågverk
 Baggböle herrgård 
 Baggböle  – en by i Sundsvalls kommun, del av/utanför småorten Östloning och Västloning
 Baggböle, Njurunda – en by i Sundsvalls kommun

Se även
 Baggböleri
 Västra Baggböle
 Östra Baggböle
 Östra Baggböle distrikt
 Johan Andersson i Baggböle